Jack White peut désigner :

 Jack White (1879-1946), militaire britannique devenu militant républicain irlandais puis anarchiste, fils de Sir George Stuart White ;

 Jack White (1897-1984), réalisateur, producteur et scénariste américain d'origine hongroise, né Jack Weiss et frère de Jules White ;
 Jack White (1975-), musicien, producteur et acteur américain ;
 Jack White (1997-), joueur australien de basket-ball.